The Call of the Blood – cortometraggio del 1910 diretto da Kenean Buel
The Call of the Blood – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
The Call of the Blood – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
The Call of the Blood – cortometraggio del 1913 diretto da Fred E. Wright
The Call of the Blood – cortometraggio del 1921 diretto da Edward Laemmle